Incendiary può riferirsi a.

 Incendiary – romanzo di Chris Cleave del 2005
Senza apparente motivo (Incendiary) – film del 2008 diretto da Sharon Maguire